Рашида Џоунс (; 25. фебруар 1976) америчка је филмска и телевизијска глумица, ауторка стрипова и сценаристкиња, позната по улози Ен Перкинс у ситкому Паркови и рекреација. Такође је играла споредне улоге у серијама Школске тајне и У канцеларији и филмовима Волим те, човече (2009), Друштвена мрежа (2010), Наш брат идиот (2011) и Мапетовци (2011). Године 2012. Џоунсова је играла главну улогу у филму Селест и Џеси заувек, за који је такође написала свој први сценарио.

Филмографија

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1976.
Људи из Лос Анђелеса
Америчке глумице
Амерички сценаристи
Јевреји у Сједињеним Америчким Државама
Биографије живих особа